Сухопу́тные войска́ Белоруссии () — один из видов вооружённых сил Белоруссии. Предназначены для решения задач по отражению ударов противника и его разгрому в случае развязывания им агрессии.

История 
Сухопутные войска Белоруссии ведут свою историю от частей Сухопутных войск СССР, дислоцированных в Белорусском военном округе.

Помимо этого, в БелВО были передислоцированы некоторые формирования ВС СССР, находившиеся на момент распада СССР на территории стран Организации Варшавского Договора в составе ЗГВ, ЦГВ и ЮГВ:
 11-я гвардейская танковая Прикарпатско-Берлинская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия;
 19-я гвардейская танковая Николаевско-Будапештская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия;
 30-я гвардейская мотострелковая Иркутско-Пинская орденов Ленина и Октябрьской Революции, трижды Краснознамённая, ордена Суворова дивизия имени Верховного Совета РСФСР.

Задачи

В мирное время 
 поддержание боевого потенциала, боевой и мобилизационной готовности органов управления, соединений, воинских частей и учреждений сухопутных войск на уровне, обеспечивающем отражение нападения локального масштаба;
 обеспечение перевода войск с мирного на военное время в установленные сроки для выполнения задач по отражению агрессии противника;
 несение боевого дежурства выделенными силами и средствами;
 подготовка органов управления и войск к ведению боевых действий и выполнению других задач в соответствии с их предназначением;
 создание и содержание запасов вооружения, военной техники и материальных средств в объёмах, обеспечивающих гарантированное решение задач, стоящих перед сухопутными войсками;
 участие в ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
 поддержание на высоком уровне морально-психологического состояния личного состава.

В военное время 
 выполнение задач по плану стратегического развёртывания Вооружённых Сил Республики Беларусь;
 локализация (пресечение) возможных военных конфликтов, отражение агрессии противника боеготовыми в мирное время частями сухопутных войск, а при необходимости — с отмобилизованием соединений и частей;
 отражение нападения в любых условиях стратегической обстановки как самостоятельно, так и совместно с вооружёнными силами союзников;
 проведение совместно с ВВС и войсками ПВО Вооружённых Сил Республики Беларусь (при участии вооружённых сил стран СНГ, подписавших Договор о коллективной безопасности) оборонительных и контрнаступательных операций по разгрому агрессора;
 нанесение поражения противнику и создание предпосылок к прекращению военных действий;
 формирование и подготовка резервов, восполнение потерь войск в личном составе, вооружении и военной технике по специальностям и номенклатуре сухопутных войск.

Структура 
Сухопутные войска непосредственно управляются Министерством обороны и организационно подразделяются на два оперативных командования: Западное (польское направление, штаб в Гродно, создано на базе 28-й общевойсковой армии) и Северо-Западное (прибалтийское направление, штаб в Борисове, создано на базе 7-й танковой армии), а также отдельные воинские части.

Численность личного состава Сухопутных войск по состоянию на начало 2022 года составляла 11,7 тыс. человек.

Соединения и части центрального подчинения

Северо-Западное оперативное командование

Западное оперативное командование

Вооружение и военная техника 
Сухопутные войска имеют на вооружении танки, боевые машины пехоты, бронетранспортёры, артиллерию различной мощности и назначения, противотанковые ракетные комплексы, зенитные ракетные комплексы, средства управления, автоматическое стрелковое оружие.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальная страница министерства обороны Республики Беларусь
 Армия Беларуси. Информационно-аналитический портал

Вооружённые силы Белоруссии
Сухопутные войска по странам